Roter Adler steht für
 Brandenburgischer Adler, eine Bezeichnung des Wappentiers
 Ken Folletts Roter Adler, Thriller 1994
 Tiroler Adler, Wappentier im Tiroler Hoheitszeichen, siehe Tiroler Wappen#Der Tiroler Adler

Siehe auch
 Roter Adlerorden
 Hotel Roter Adler
 Steige hoch, du roter Adler
 Zum rothen Adler (Freimaurerloge)